Plato může znamenat:
 Platón (427 – 347 př. n. l.) – starořecký filozof
 Plato (kráter) – měsíční impaktní kráter
 Plato (Moravskoslezské Beskydy) – lokalita v Moravskoslezských Beskydech

Související článek 
 Plató